Meleagros ist der Name

 eine Figur der griechischen Mythologie, siehe Meleagros (Mythologie)
 ein makedonischer König (reg. 279 v. Chr.), siehe Meleagros (König)
 ein makedonischer Feldherr († 323 v. Chr.), siehe Meleagros (Feldherr)
 ein weiterer makedonischer Feldherr († 316 v. Chr.), siehe Meleagros (General)
 ein griechischer Epigrammatiker (ca. 130 bis ca. 60 v. Chr.), siehe Meleagros von Gadara